Алекса́ндр Генна́дьевич Анюко́в (род. 28 сентября 1982, Куйбышев) — российский футболист и тренер. Заслуженный мастер спорта России (2008).

Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

Биография 
Родом из Куйбышева (ныне — Самара). Его родители из чувашской деревни Мартыновка Похвистневского района в Самарской области.

Футболом начал заниматься вслед за своим старшим братом Алексеем («Лада-СОК», «Юнит»). В шесть лет начал посещать футбольную секцию. В составе «Самарца» был чемпионом российской детской футбольной лиги в 1994 и 1995 году. Сезон 2000 года начал во втором дивизионе в составе «Крыльев Советов-2» (18 матчей, 1 гол), выступая на позиции либеро. С этого сезона защитник приглянулся Александру Тарханову и стал тренироваться с основным составом самарского клуба, а 10 сентября 2000 года впервые сыграл в главной команде в матче Кубка России против сочинской «Жемчужины» (1:0). В чемпионате дебютировал 14 октября 2000 года в матче «Крылья Советов» — «Зенит» (0:1). За самарский клуб провёл 71 матч чемпионата России, забил 3 гола.

В июле 2005 года перешёл в петербургский «Зенит», главным тренером которого был Властимил Петржела, за 3 млн евро, когда самарский клуб находился в кризисной ситуации. Уговоры руководства и личные обращения вице-губернатора к игроку не поколебали желания сменить обстановку и переехать в Петербург, хотя до этого почти договорился о переходе в московское «Динамо».

30 августа 2018 года провёл свой 100-й матч в еврокубковых турнирах за «Зенит», что является рекордным показателем клуба.

Летом 2018 года, после ухода из «Зенита» Доминико Кришито, уже в третий раз стал капитаном команды.

Летом 2019 года вошёл в тренерский штаб Сергея Семака в качестве помощника главного тренера. Соглашение было рассчитано на один год и предусматривало возможность продления.

13 июля было объявлено о возвращении Анюкова в «Крылья Советов» в качестве игрока на правах аренды. Переход состоялся по просьбе отца, являвшегося болельщиком этой команды. 28 мая 2020 года Александр Анюков заявил об окончании игровой карьеры.

Сборная России 
Выступал за юношескую и молодёжную сборные России, в 2004—2013 играл за главную команду. На чемпионате Европы 2008 сыграл во всех пяти матчах сборной России. Отдал две голевые передачи. Единственный гол забил 8 июня 2005 — открыл счёт в гостевом товарищеском матче со сборной Германии (2:2). Завершил выступление за сборную из-за «эмоций» между ним и главным тренером Фабио Капелло. На предложение вернуться от Леонида Слуцкого ответил отказом

Достижения

Командные 
«Крылья Советов»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2004

«Зенит»
 Чемпион России (5): 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19
 Обладатель кубка России (2): 2009/10, 2015/16
 Обладатель Суперкубка России (4): 2008, 2011, 2015, 2016
 Обладатель Кубка УЕФА: 2007/08
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008
 Финалист Суперкубка России: 2013
 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2012/13, 2013/14
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2009, 2015/16, 2016/17

Сборная России
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2008

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (9): № 1 (2008, 2009, 2010, 2011/2012, 2012/2013); № 2 (2005, 2006, 2007); № 3 (2004)
 Член Клуба Игоря Нетто: 2010
 Член клуба гвардейцев «Зенита»
 Самый полезный игрок России по версии РФС: 2010
 Жюри конкурса «Чемпионату России по футболу-20 лет» признан лучшим правым защитником российских чемпионатов 1992—2012 годов

Награды 
 Заслуженный мастер спорта России (25 декабря 2008) — за заслуги в области физической культуры и спорта

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную России 

Итого по официальным матчам: 76 матчей / 1 гол; 39 побед, 19 ничьих, 18 поражений.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ФК «Зенит»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Заслуженные мастера спорта России
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Крылья Советов-2»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Члены Клуба Игоря Нетто